Schlack ist der Familienname folgender Personen:

 Helga Schlack (* 1938), deutsche Schauspielerin
 Paul Schlack (1897–1987), deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Schlaak